Avguštin  je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 494 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 621. mesto.

Znani nosilci priimka 
 Blanka Avguštin Florjanovič, konsrevatorka, restavratorka starih knjig v Arhivu RS
Bojana Avguštin Avčin, psihiatrinja
Cene Avguštin, umetnostni zgodovinar, muzelec
Gorazd Avguštin, mikrobiolog, univ. prof.
Maja Avguštin, umetnostna zgodovinarka, konservatorka
Marija Avguštin Čavić, pediatrinja
Maruša Avguštin (r. Žvan), umetnostna zgodovinarka, muzelka
Sonja Avguštin Čampa, generalna sekretarka Svetovnega slovenskega kongresa
Tamara Avguštin, igralka
Vinko Avguštin, vodja razvoja v Elanu
Vito Avguštin, novinar, publicist

Glej tudi 

 priimek Avčin
 priimek Guštin
 ime Avgust oz. Avguštin

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki